Эр-Грах () — название двух расположенных рядом доисторических монументов эпохи неолита во французской коммуне , департамент Морбиан:
 Курган Эр-Грах
 Менгир Эр-Грах